Jonasson är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2019 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Jonasson 8 333
 Jonason 150
 Jonazon 16
 Jónasson 13

Tillsammans med 8 personer som stavade namnet på andra sätt blir detta 8 520 personer, vilket ger namnet plats nummer 100 på listan över Sveriges vanligaste efternamn. Namnet var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Jonas son.

Personer med namnet Jonasson eller med varianter av detta namn

A
 Ally Disa Jonasson (1902–1959), konstnär
 Alvar Jonasson (1917–1997), konstnär, journalist och tidningstecknare
 Anders Jonason (1925–1993), författare och översättare
 Arne Jonasson (född 1960), musiker
 Aron Jonason (1838–1914), fotograf, journalist, kåsör

B
 Bernt Jonasson (1936–2014), konstnär
 Bertil Jonasson (1918–2011), lantbrukare och politiker
 Birger Jonasson (född 1938), konstnär och tecknare
 Bitte Jonason Åkerlund (född 1944), skulptör
 Bo Jonasson (1917–2005), proletärförfattare

C
 Christer Jonasson Tolv (född 1951), musiker och låtskrivare

D
 David Jonason (1894–1975), sportjournalist och författare

E
 Emanuel Jonasson (1886–1956), kompositör och musiker

G
 Gull-Britt Jonasson (född 1951), ägare och koncernchef i Finja betong

H
 Helena Jonason (född 1964), musikalartist
 Hermann Jónasson (1896–1976), Islands statsminister i två perioder
 Håkan Jonasson (född 1969), fotbollsdomare

J
 Johan Jonason (född 1970), regissör och manusförfattare
 Johan Jonasson (född 1966), gymnast
 Jonas Jonasson, flera personer
 Jónas Jónasson (1856–1918), isländsk författare
 Jonas Jonasson (författare) (född 1961), svensk journalist och författare
 Jonas Jonasson (musiker) (född 1967)
 Jonas Jonasson i Rasslebygd (1821–1908), hemmansägare och politiker
 Jonas Jonasson i Gullabo (1817–1895), hemmansägare och politiker
 Jonas Jonasson Bronk (1600–1643), svensk-amerikan, skall ha gett namnet till Bronx
 Jonas Severin Jonasson, dansbandsledare känd som "Stubb-Jonas"

K
 Kerstin Jonasson (1941–2019), professor i romanska språk

L
 Lars Jonasson Montin (1723–1785), linnélärjunge, botanist och läkare
 Lennart Jonasson (född 1927), målare

M
 Mats Jonasson (född 1945), glasformgivare och tecknare
 Måns Jonasson (född 1974), författare, föreläsare och musiker

N
 Niclas Jonasson (född 1976), orienterare

O
 Olof Jonasson (1894–1965), geograf och ekonom
 Olof Jonasson Wiström (1666–1720), bildhuggarmästare och målare, tecknare och skulptör
 Olov Jonason (1919–2007), författare och översättare

S
 Stig Jonasson (född 1934), översättare och redaktör
 Sven Jonasson (1909–1984), fotbollsspelare

T
 Teddy Jonasson (född 1958), friidrottare (mångkamp)
 Thomas H. Jonasson (född 1988), speedwwayförare

V
 Vincent Jonasson (1915–1987), sångare, kompositör, textförfattare, skådespelare

Källor 

Svenska efternamn
Sonnamn